

Плезант-В'ю — місто, штат Теннессі
 Плезант-В'ю — місто, штат Юта
 Плезант-В'ю — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Плезант-В'ю — переписна місцевість, штат Пенсільванія